Староварва́ровка () — село на Украине, находится в Александровском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1420388001. Население по переписи 2001 года составляет 849 человек. Почтовый индекс — 84031. Телефонный код — 6269.

В селе находится братская могила, в которой похоронены около двух тысяч солдат, погибших в Великую Отечественную войну.

География 
Староварваровка лежит на берегу водного канала. В прошлом она была административным центром Староварваровского сельсовета, к которому также принадлежало село Яковлевка, расположенное в 3 км от Староварваровки. Райцентр Александровского района расположен в 17 км. В окрестностях села находится заказник Староварваровский лес.

Адрес местного совета 
84031, Донецкая область, Александровский р-н, с. Староварваровка, ул. Большая Садовая, 7

Примечания

Ссылки 
 Староварваровка на сайте Верховной рады Украины 
 Староварваровка

Населённые пункты Александровского района (Донецкая область)